Le championnat 2020-2021 de hockey sur glace d'Autriche est nommé Bet-at-home ICE Hockey League (ICE). Il compte onze équipes engagées. Il est sponsorisé par bet-at-home.com.

Championnat d'Autriche

Format 
Les onze équipes jouent deux fois en match aller et retour soit 40 rencontres au total, après cette saison régulière le championnat est scindé en deux.

Les six premiers jouent dans un mini championnat en match aller et retour pour le placement des séries éliminatoires.

Les six derniers jouent un autre mini championnat pour déterminer deux équipes qui seront qualifiées pour les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le Fehérvár AV19 (Hongrie), le HC Bolzano (Italie) et les Bratislava Capitals (Slovaquie).

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Séries éliminatoires 

L'EC Klagenfurt AC remporte le 33 titre de champion d'Autriche de son histoire.

Références 

2020-2021
Autriche
Sport en Autriche en 2020
Sport en Autriche en 2021